impact factor – wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych
 Impact – film z 1949 roku
 Impact de Montréal – kanadyjski klub piłkarski
 Grupa Impact – polski zespół zajmujący się produkcją filmową
 Impact – miasto w USA, w stanie Teksas